

Mitologia
 Menelao, personaggio mitologico greco, figlio di Atreo e fratello di Agamennone.

Persone
Menelao di Alessandria, matematico e astronomo greco;
Menelao, fratello del re d'Egitto Tolomeo I;
Menelao, scultore greco antico.
Menelao, sommo sacerdote ebraico

Altro
Menelao, nome proprio maschile.
Menelao, personaggio del cartone animato Pippo e Menelao (Pif et Hercule).